DIJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Longvic - BOURGOGNE di Digione (Francia)
 dij – codice ISO 639-3 della lingua dai